El recuento de los daños hace referencia a varios artículos:

 El recuento de los daños, sencillo del álbum Más turbada que nunca, de la cantante mexicana Gloria Trevi.
 El recuento de los daños, película argentina de 2010 dirigida por Inés de Oliveira Cézar.